Роже де Брёкер ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1962-1966 годах. Победитель двух этапов на Тур де Франс (1963).

Достижения 

 1961
 1-й Тур Берлина 
 1-й Тур Бельгии (любители)
 1962
 1-й — Этап 9 Велогонка Мира
 1-й — Этапы 7 и 9 Тур Туниса
 1963
 1-й — Этапы 6 и 20 Тур де Франс
 1964
 7-й E3 Харелбеке
 1965
 3-й Чемпионат Бельгии  — Гонка преследования (трек) 
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 3-й Дварс дор Фландерен

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Де Брёкер, Роже на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии